Първата фаза в Първа професионална футболна лига 2021/22 започва на 23 юли 2021 г.  и завършва  на 11 април 2022 г.

1 кръг 
 Първия кръг се игрae 23 - 26 юли 2021 г.

Двубои

2 кръг 
 2-я кръг се игра 30 юли - 02 август 2021 г.  Мачът между Арда и  ЦСКА-София е състоя програма в уикенда, в който се проведе 2-я кръг и беше отложен за 16 декември 2022

Двубои

3 кръг 
 3-я кръг се игра 6 - 8 август 2021 г.  Мача между ЦСКА-София и Лудогорец; Локомотив Пловдив и Пирин Благоевград не бяха изграни в уикенда,който беше планиран кръга и бяха насрочени съответно за 19 октомвери 2021 и 20 декември.

Двубои

4 кръг 
 4-я кръг се игра 13 август 2021 г. - 16 август 2021 г.  Мачовете между Локомотив София  и ЦСКА-София; Арда и Лудогорец не се изграха в уикенда предвиден за този кръг и бяха отложени 13 февруалри 2022 г.

Двубои

5 кръг 
  5-я кръг се игра 20 - 23 август 2022 г.

Двубои

6 кръг 
 Шестия кръг се игра 26 август 2021 г. - 29 август 2021 г.

Двубои

7 кръг 
 Седмия кръг се игра 13 септември 2021 г. - 13 септември 2021 г.

Двубои

8 кръг 
 Осмия кръг се игра в периода 17 септември 2021 г. - 19 септември 2021 г.

Двубои

9 кръг 
 Деветия кръг се играе между 24 септември 2021 г. - 27 септември 2021 г.

Двубои

10 кръг 
 Десетия кръг  се игра 1 октомври 2021 г. - 3 октомври  2021 г.

Двубои

11 Кръг 
 Единадесетия кръг  се играе 15 октомври 2021 г. - 18 октомври  2021 г.

Двубои

12 кръг 
 Дванайсетия кръгсе играе в периода 22 октомври 2021 - 25 октомври 2021 г.

Двубои

13 кръг 
 13-ти кръг  се играе в периода 30 октомври 2021 г. - 1 ноември 2021 г.

Двубои

14 кръг 
 14-ти кръг се играе в периода 5 ноември 2021 г. - 8 ноември 2021 г.

Двубои

15 кръг 
 15-ти кръг се играе в периода 19 ноември 2021 г. – 22 ноември 2021 г.

Двубои

16 кръг 
 16-ти кръг се играе в периода 26 ноември 2021 г. - 29 ноември 2021 г.

Двубои

17 кръг 
 17-ти кръг се играе в периода 30 ноември 2021 г. - 2 декември 2021 г.

Двубои

18 кръг 
 18-ти кръг се играе в периода 4 декември 2021 г. – 6 декеммври 2021 г.

Двубои

19 кръг 
 19-ти  кръг се играе в периода 10 декември 2021 г. – 13 декеммври 2021 г.

Двубои

Отложени мачове 
 Отложените мачове за тази част от сезона се играят на 19 окотомври 2021 г, 16 декември 2021 г; 20 декември 2021 г и 13 февруари 2022 г.

Двубои

20 кръг 
 20-ти кръг  се играе в периода 18 февруари 2022 г. - 21 февруари 2022 г.

Двубои

21 кръг 
 21-ви кръг  се играе в периода 25 февруари 2022 г. - 28 февруари 2022 г.

Двубои

22 кръг 
 22-ри кръг се игре 4 март 2022 г. - 7 март 2022 г.

Двубои

23 кръг 
 23-ти кръг се игра ж периода 11 март 2022 г. - 14 март 2022 г.

Двубои

24 кръг 
 24-ти кръг  се играе между 18 март 2022 г. - 20 март 2022 г.

Двубои

25 кръг 
 25-ти кръг се играе 2 април 2022 г. - 4 април 2022 г.

Двубои

26 кръг 
 26-ти кръг се играе 8 април 2022 г. - 11 април 2022 г.

Двубои

Източници 
 Първа лига 2021/22

2021
2021
 Сезон 2021/22 във футбола